EU steht für:
 Europäische Union (ISO-3166-1-alpha-2-Code), Staatenverbund in Europa
 Ecuatoriana de Aviación (IATA-Code), ehemalige nationale Fluggesellschaft von Ecuador
 Einheitsübersetzung, eine Bibelübersetzung
 Eisern Union, Element der 1. FC Union Berlin-Fankultur
 Ekonomická univerzita v Bratislave, eine 1940 gegründete Universität, siehe Wirtschaftsuniversität Bratislava
 Endotoxin Unit, Einheit für den Endotoxingehalt zum Beispiel von fetalem Kälberserum
 Energieumsatz, die Summe aus Arbeit und Wärmeentwicklung als Energieproduktion pro Zeitspanne
 Entropia Universe, Online-Rollenspiel
 Erwerbsunfähigkeit, vor allem in der Zusammensetzung EU-Rente, siehe Verminderte Erwerbsfähigkeit
 Estados Unidos, spanisch für Vereinigte Staaten
 États-Unis, französisch für Vereinigte Staaten
 Europa (Insel) (FIPS-10-4-Code), Insel in der südlichen Straße von Mosambik
 Europa Universalis, Reihe von Globalstrategiespielen
 Europäische Union (Widerstandsgruppe), antifaschistische Widerstandsgruppe
 extrauterin, außerhalb der Gebärmutter, z. B. Extrauteringravidität
 Extremadura Unida, politische Partei in Spanien
 als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Euskirchen
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Österreich: Bezirk Eisenstadt-Umgebung
 Execution Unit, Begriff der Mikroelektronik; siehe Rechenwerk

Eu steht für:
 Grafschaft Eu
 Einzelunternehmen (Deutschland), nach deutschem Recht (HGB) ein Unternehmen eines voll haftenden Einzelkaufmanns
 Einzelunternehmen (Schweiz), nach schweizerischem Recht ein Unternehmen, das vom alleinigen Inhaber geführt wird
 Euler-Zahl, eine dimensionslose physikalische Größe, die das Verhältnis von Druckkräften zu Trägheitskräften beschreibt
 Europinidin, eines der Flavonoide, Abkömmling von Delphinidin
 Europium, ein chemisches Element
 Eu, Film (1987) von Walter Hugo Khouri

geografisch:
 Eu (Menzingen), Ort in Menzingen ZG, Kanton Zug in der Schweiz
 Eu (Muotathal), Ort in Muotathal, Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz in der Schweiz
 Eu (Seine-Maritime), Stadt im französischen Département Seine-Maritime in der Region Normandie
 Kanton Eu, französische Verwaltungseinheit mit dem Hauptort Eu
 die historische Grafschaft Eu mit dem Hauptort Eu, siehe auch Liste der Grafen von Eu
 Schloss Eu in der Stadt Eu
 Tocqueville-sur-Eu
 Touffreville-sur-Eu
 Eu Lake, See im Nipissing District in der kanadischen Provinz Ontario
 Lac d'Eu, See in Nord-du-Québec in der kanadischen Provinz Québec
 Pau (Turtle Islands) (auch Yeew bzw. Eu), mikronesische Insel, siehe Turtle Islands (Föderierte Staaten von Mikronesien)

e.U. steht für:
 eingetragener Unternehmer, der in Österreich vorgesehene Rechtsformzusatz für in das Firmenbuch eingetragene Einzelunternehmer

e.u. steht für:
 entropy unit, Nicht-SI-Einheit (Kalorie pro Kelvin) der Entropie

eu steht für:
 baskische Sprache, Eigenbezeichnung Euskara, Sprachcode nach ISO 639-1
 griechisches Adverb und Präfix („wohl, gut, richtig; sehr“), siehe Liste griechischer Präfixe #eu
 ⟨eu⟩, Digraph (Linguistik)
 /eu/, Diphthong

.eu steht für:
 .eu, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der Europäischen Union

Siehe auch:
 eu.bac
 Eü
 d’Eu

Abkürzung